Олекшиці () — назва деяких населених пунктів у Білорусі:

 Олекшиці — село у Логойському районі, Мінської області;
 Олекшиці — село у Берестовицькому районі, Гродненської області;
 Олекшиці — село у Волковиському районі, Гродненської області.